Le prix Gregori-Aminoff est un prix international créé en 1979 et délivré par l'Académie royale des sciences de Suède dans le domaine de la cristallographie. Il récompense « une contribution documentée et individuelle dans le domaine de la cristallographie, comprenant les domaines de la dynamique de cristallisation et de dissolution des structures cristallines. On privilégiera les travaux montrant une certaine élégance dans l'approche du problème. »

Historique 
Gregori Aminoff (1883-1947) était un artiste et un scientifique suédois, devenu professeur de minéralogie au Muséum suédois d'histoire naturelle en 1923. Le prix fut créé à la demande de sa veuve, Birgit Broomé-Aminoff. Il peut être partagé entre plusieurs lauréats.

Lauréats

Notes 

Cristallographie
Prix scientifique
Distinction en Suède